Conil ist der Nachname von
 Raphaël Conil (1930–1990), belgischer Geologe und Paläontologe

und bezeichnet die Orte
 Conil de la Frontera, Stadt in Andalusien
 Conil, Dorf auf Lanzarote